Населені пункти в Чехії:

 Гержманиці (Ліберец)
 Гержманиці (Гавличкув-Брод)
 Гержманиці (Наход)